Hafellner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Hafellner
 Joseph Josef Hafellner